Filip Stojiklović, né le  à Zollikon en Suisse, est un footballeur helvético-serbe, qui évolue au poste d'attaquant au sein du SV Darmstadt 98.

Biographie

En club 

Il quitte le club, FC Sion, en janvier 2023.

Il rejoint le SV Darmstadt 98 en 2. Bundesliga.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Wil
Joueur du FC Aarau
Joueur du FC Sion
Effectif actuel du SV Darmstadt 98
Naissance en janvier 2000
Naissance dans le canton de Zurich